Mügge ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mügge (* 1968), deutscher Flottillenadmiral der Bundeswehr
 Otto Mügge (1858–1932), deutscher Mineraloge
 Ratje Mügge (1896–1975), deutscher Geophysiker und Meteorologe
 Theodor Mügge (eigentlich Friedrich Theodor Leberecht Mücke; 1802–1861), deutscher Schriftsteller von Abenteuerromanen
 Vera Mügge (1911–1984), deutsche Kostümbildnerin

Sonstiges:
 Mügge Island, Insel im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Uwe Muegge (* 1960), deutscher Übersetzungswissenschaftler und Terminologe
 Mücke